Вяльцев — фамилия. Известные носители:
 Вяльцев, Егор Иванович (род. 1985) — российский баскетболист и тренер.
 Вяльцев, Фёдор Иванович (род. 1922—1977) — советский военный.